Příjmení Gustavsson nosí více různých osobností:

 Johannes Gustavsson (* 1975) – švédský dirigent
 Jonas Gustavsson (* 1984) – švédský hokejista
 Karl-Johan Gustavsson (* 1958) – švédský zápasník
 Stefan Gustavsson (* 1960) – švédský evangelikální teolog
 Gustav Gustavsson Vasa (1799–1877) – švédský princ a rakouský vojevůdce

Švédská příjmení